Delavan kan syfta på:

 Delavan, Illinois
 Delavan, Minnesota
 Delavan, Wisconsin